Вогник — зменш. до вогонь
 Вогник — розм. Пухирчастий висип на обличчі.
 Вогник — розм. Про дружню вечірку з виступами, розмовами за чашкою кави, чаю.
 «Вогник» — Дівочий хор «Вогник»

Див. також 
 Огонёк

Примітки